Raeusch. kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Adolf Raeuschel
 Ernst Adolf Räuschel

Robotskapade auktorsförkortningar